I180  ou I-180 peut faire référence à :
 I-180, un sous-marin de la Marine impériale japonaise ;
 , plusieurs autoroutes inter-états aux États-Unis.